Нерсе́сов — фамилия армянского происхождения. Известные носители:

 Нерсесов, Александр Нерсесович (1877—1953) — российский и советский юрист; сын Н. О. Нерсесова.
 Нерсесов, Георгий Александрович (1923—1982) — советский историк.
 Нерсесов, Евгений Викторович (род. 1921) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол.
 Нерсесов, Нерсес Осипович (1848—1894) — юрист, профессор Московского университета.
 Нерсесов, Юрий Аркадьевич (род. 1967) — российский публицист и журналист.

См. также 
 Нерсесян